Dietrich steht für:

 Dietrich (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Dietrich (Werkzeug), universell einsetzbarer Nachschlüssel
 Dietrich Inc., US-amerikanischer Karosseriehersteller

Dietrich ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dietrich (Idaho), in Lincoln County
 Dietrich (Pennsylvania), in Dauphin County

Siehe auch:
 Liste der Herrscher namens Dietrich
 De Dietrich
 Palais Dietrich
 Dietrichsberg
 Diedrich